

Miejscowości w Polsce
 Żeleźnica – wieś w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Żeleźnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz 
 Żeleźnica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Żeleźnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Krajenka

 Żeleźnica (szczyt) – szczyt w Beskidzie Żywieckim

Miejscowości za granicą
 Żeleznica – wieś w obwodzie Błagojewgrad w Bułgarii
 Żeleznica – wieś w obwodzie miejskim Sofii w Bułgarii
 Żełeznica – wieś w gminie Kratowo w Macedonii Północnej
 Żeleźnica – wieś w rejonie lubieszowskim na Ukrainie
 Żeleźnica  – wieś w rejonie korzeckim na Ukrainie
 Železnice – miasto w Czechach, w kraju hradeckim